Bronzeamento solar - natural, resultante da exposição direta à luz solar (banho de sol)
Bronzeamento artificial - realizado geralmente em câmaras de bronzeamento equipadas com luzes de bronzeamento ou com cremes específicos

Desambiguação